Хостомице могу бити:

 Хостомице (Бероун), град у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хостомице (Теплице), варошица у округу Теплице, Устечки крај, Чешка Република